Żelazna est le nom de plusieurs localités polonaises :
 dans la voïvodie de Mazovie :
 Żelazna, village du powiat de Grójec
 Żelazna, village du powiat de Garwolin

 dans la voïvodie de Łódź :
 Żelazna, village du powiat de Rawa
 Żelazna, village du powiat de Skierniewice

 dans la voïvodie d'Opole :
 Żelazna, village du powiat de Brzeg 
 Żelazna, village du powiat d'Opole

 dans la voïvodie de Poméranie :
 , village